Siri puede referirse a:

 Siri, software de Apple

Siri, una actriz porno estadounidense

 Emilio Siri, médico y político argentino
 Giuseppe Siri, cardenal italiano o
 el nombre común de la planta '''''Ceroxylon ceriferum.